Хатчингс Роял «Хатч» Дано (, род. 21 мая 1992) — американский актер, известный ролью Зика в сериале «Зик и Лютер». Он также играл роль Генри в фильме «Рамона и Бизус».

Биография 
Хатч родился в Санта-Монике, штат Калифорния в семье актера Рика Дано. Свою актёрскую карьеру начал с пяти лет. Его дед по отцовской линии — актёр Роял Дано, его прабабушка и прадед с материнской стороны, Джейкоб Уолтер Рабен и Вирджиния Брюс, актриса и сценарист/режиссёр.

Он работал в магазине скейтбордов и учился в средней школе Санта-Моники. В настоящее время проживает в Венис-Бич, штат Калифорния.

Фильмография

Примечания 

Родившиеся в 1992 году
Дети-актёры США
Актёры США
Актёры телевидения США
Актёры XXI века